Rusko má k roku 2018 padesát tři národních parků, které zaujímají celkovou plochu okolo 150 000 km² (213 000 km²), což je 0,84 % rozlohy země. Nejstaršími jsou Sočský národní park a národní park Losí ostrov, založené v roce 1983. Správa parků spadá pod státní úřad Rosleschoz a řídí se federálním zákonem o mimořádně chráněných přírodních územích, přijatým v roce 1995. 

Rusko si také dělá nárok na poloostrov Krym, kde se nachází Tarchankutský národní park.

Externí odkazy 
 
 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ